Popart, een kunststroming
 Popart (radioprogramma), een radioprogramma op de Concertzender
 PopArt: Pet Shop Boys – The Hits, een album van de Pet Shop Boys
 Pop Art (album), het debuutalbum van Britse poprockband Transvision Vamp